Кочерикова — название населённых пунктов:

Россия 
 Кочерикова — деревня в Ольхонском районе Иркутской области.
 Кочерикова — деревня в Усольском районе Иркутской области.